Laevicardium är ett släkte av musslor som beskrevs av William Swainson 1840. Laevicardium ingår i familjen hjärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjärtmusslor
Laevicardium